

Geografia 
 Prudnik – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie prudnickim

Miejscowości 
 Prudnik – miasto w województwie opolskim, w powiecie prudnickim
 Prudnik – wieś w Rosji, w obwodzie nowogrodzkim, w rejonie borowickim

Rzeki 
 Prudnik – rzeka w województwie opolskim, lewy dopływ Osobłogi
 Prudnik – rzeka na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, prawy dopływ Styru

Kluby sportowe 
 Pogoń Prudnik – klub koszykarski
 Pogoń Prudnik – klub piłkarski
 Kabewiak Prudnik – klub piłkarski
 Obuwnik Prudnik – klub łuczniczy

Inne 
 Prudnik – stacja kolejowa w Prudniku, w województwie opolskim
 Prudnik – dekanat diecezji opolskiej

Zobacz też 

 Prądnik – strona ujednoznaczniająca
 Prudnikow – rosyjskie nazwisko
 Ulica Prudnicka – strona ujednoznaczniająca
 Powiat prudnicki
 Łąka Prudnicka
 Muzeum Ziemi Prudnickiej
 Tygodnik Prudnicki
 Park Miejski w Prudniku
 Ratusz w Prudniku
 Synagoga w Prudniku
 Cmentarz żydowski w Prudniku
 Cmentarz Komunalny w Prudniku
 Rynek w Prudniku